Apolodoro (pintor) —  influente pintor grego do século V a.C.
 Apolodoro de Caristo —  poeta e dramaturgo grego do século III a.C.
 Apolodoro, o Epicurista —  filósofo de Atenas do século II a.C.
 Apolodoro de Falero —  estudante e seguidor de Sócrates do século IV a. C.
 Apolodoro de Atenas —  filósofo e gramático grego do século II a.C.
 Apolodoro de Damasco —  arquiteto e engenheiro greco-romano do século II d.C.
 Pseudo-Apolodoro —  nome comumente atribuído ao autor da Biblioteca, célebre sumário dos mitos e lendas gregas, escrito entre os séculos I e II d.C.

Desambiguações de antropônimos